Camillo steht für:

 (3752) Camillo, Asteroid vom Apollo-Typ
 Camillo (Vorname), männlicher Vorname
 Camillo 92,9, privater Hörfunksender aus Nürnberg
 Hauptfigur eines Romans von Giovanni Guareschi, siehe Don Camillo und Peppone
 Duo Camillo, christliches Musikkabarett aus Deutschland

Camillo ist der Familienname folgender Personen:
 Giulio Camillo (Giulio Camillo, detto Delminio; 1480–1544), italienischer Gelehrter
 Nicolino di Camillo († 2015), italienischer Gastronom

Siehe auch:
 Camilo